Зонненбург — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Зонненбург, Роберт Юльевич (1861—1931) — русский и советский инженер.

Топоним 
 Зонненбург — концентрационный лагерь.

См. также 
 Зонненфельд
 Зонненштайн